Kuršumlijska Banja je lahko:     
 Kuršumlijska Banja, naselje v Sbiji
  Kuršumlijska Banja (zdravilišče), zdravilišče v Srbiji